Курганское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Курганское сельское поселение — входит в Свободненский район
 Курганское сельское поселение — входит в  Муромцевский район